Joseph Haydn, Oostenrijks componist
Michael Haydn, Oostenrijks componist en broer van Joseph Haydn